Die Kategoria e Parë 1989/90 (sinngemäß: Erste Liga) war die 51. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 25. August 1989 und endete am 20. Mai 1990.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie im Vorjahr 12 Teams. In der Saison 1988/89 waren KS Skënderbeu Korça und KS Traktori Lushnja aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Luftëtari Gjirokastra und FK Tomori Berat, die beide den direkten Wiederaufstieg geschafft hatten, hinzu. Titelverteidiger war 17 Nëntori Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit drei Runden ausgetragen. Eine Meister- und Abstiegsrunde gab es in dieser Saison nicht. Jedes Team trat drei Mal gegen jede andere Mannschaft an, wobei die besten Sechs der Tabelle in der dritten Runde sechs Heim- und fünf Auswärtsspiele bestritten. Außerdem wurde eine neue Sonderregelung eingeführt, die die Teams zu mehr Offensivfußball bringen sollte: für einen Sieg mit drei Toren Differenz oder mehr wurde ein Zusatzpunkt vergeben, für eine Niederlage mit derselben Differenz wurde ein Punkt abgezogen. Im Gegensatz zum Vorjahr stieg nur der Tabellenletzte direkt in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab, da die Liga in der folgenden Saison wieder auf 14 Teilnehmer aufgestockt werden sollte. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein, der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal.

Insgesamt fielen 446 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 19 Treffern wurde zum zweiten Mal nach 1986 Kujtim Majaci von KF Apolonia Fier.

Nach vier Spielzeiten kehrte Dinamo Tirana an die Spitze zurück und sicherte sich den vierzehnten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Somit zog man wieder mit den bisherigen alleinigen Rekordmeistern Partizani und 17 Nëntori Tirana gleich. Dabei profitierte man allerdings auch davon, dass Verfolger Partizani Tirana zwei Punkte wegen Überschreitung der Maximalanzahl von Gelben und Roten Karten abgezogen wurden. Durch diesen Abzug lag Partizani schließlich einen Zähler hinter Dinamo. Diese beiden Vereine hatten sich weit vom übrigen Teilnehmerfeld abgesetzt; das drittplatzierte Flamurtari Vlora, das nach einer Saison in der Abstiegsrunde wieder in die oberen Tabellenregionen vorstieß, lag schon zehn Punkte zurück. Auch Titelverteidiger 17 Nëntori Tirana folgte weit abgeschlagen als Vierter. Hinter Vllaznia Shkodra und dem mit einem Strafpunkt versehenen Apolonia Fier kam Aufsteiger Luftëtari Gjirokastra ein und sicherte sich so souverän den Ligaverbleib. Auch Besa Kavaja sowie der andere Neuling Tomori Berat und Lokomotiva Durrës konnten sich knapp vom Abstiegsplatz fernhalten. Glücklich war der Klassenerhalt für Labinoti Elbasan: nur dank der drei Strafpunkte für Besëlidhja Lezha blieb Elbasan vom Abstiegsrang fern. Nach einer Saison in der Meisterrunde musste Lezha nun den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1989 90
Fußballsaison 1989/90